Renzi puede hacer referencia a:

Renzi (apellido), apellido italiano.
Gobierno Renzi, 63º gabinete de la República italiana.
Renzi Towers,  proyecto de un complejo de torres en la ciudad de Las Vegas, Nevada.